Даріо Кнежевич (хорв. Dario Knežević, нар. 20 квітня 1982, Рієка) — хорватський футболіст, що грав на позиції захисника.
 3900 Кнежевич (3900 Knežević) — астероїд головного поясую
 Бобан Кнежевич (серб. Бобан Кнежевић, нар. 17 вересня 1959) — сербський письменник-фантаст, сценарист коміксів, редактор, видавець та культурний активіст.
 Мілена Кнежевич (серб. Милена Кнежевић, 12 березня 1990) — чорногорська гандболістка, олімпійська медалістка.
 Ненад Кнежевич (серб. Ненад Кнежевић; нар. 5 грудня 1967, Цетина, Югославія) — чорногорський співак, представник Чорногорії на конкурсі пісні Євробачення.
 Кнежевич-Коса (хорв. Knežević Kosa) — населений пункт у Хорватії.
 Мілутин (Кнежевич), Мілутин (в миру Михайло Кнежевич; серб. Михаило Кнежевић; 10 січня 1949, село Міячі, Колубарський округ, Сербія — 30 березня 2020, Белград) — єпископ.